Kaledonia 
Zespół muzyczny:
 Caledonia
Miejscowości w USA:
 Caledonia – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Boone
 Caledonia – jednostka osadnicza w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill
 Caledonia – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Caledonia – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Houston
 Caledonia – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Lowndes
 Caledonia – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Washington
 Caledonia – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Caledonia – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Caledonia – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Marion
 Caledonia – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine
 Caledonia – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
 Caledonia – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau
 Caledonia – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
Gminy w USA:
 Caledonia (ang. Caledonia Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Boone
 Caledonia (ang. Caledonia Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie O’Brien
 Caledonia (ang. Caledonia Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Alcona
 Caledonia (ang. Caledonia Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Caledonia (ang. Caledonia Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
 Caledonia (ang. Caledonia Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Houston
 Caledonia (ang. Caledonia Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Caledonia (ang. Caledonia Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill
 Caledonia (ang. Caledonia Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
 Caledonia (ang. Caledonia Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine
 Caledonia (ang. Caledonia Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau
 Caledonia (ang. Caledonia Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Caledonia (ang. Caledonia County) – w stanie Vermont